Carlos Arturo Mejía Godoy – musicista nicaraguano
 Carlos Will Mejía García – calciatore honduregno
 Carlos Mejía (Carlos Adonys Mejía Estrada, n. 2000) – calciatore honduregno 
 Carlos Anselmo Mejía del Cid – calciatore guatemalteco